Jméno a příjmení Josef Pech má více nositelů:

 Josef Pech (1849–1902) – český politik, poslanec zemského sněmu
 Josef Pech (hudební skladatel) (* 1931) – český hudební skladatel
 Josef Pech (porodník) (1826–1893) – český porodník a městský lékař